Imię i nazwisko Roman Tkaczyk nosili lub noszą m.in.:
 Roman Tkaczyk (ur. 1941) – polski lekkoatleta średniodystansowiec
 Roman Tkaczyk (ur. 1954) – polski gimnastyk, olimpijczyk